Вьюгин — русская фамилия. 

 Известные носители
 Вьюгин, Александр Михайлович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда (1979).
 Вьюгин, Игорь Сергеевич (род. 1948) — советский футболист.
 Вьюгин, Николай Иванович (1909—1962) — Герой Советского Союза.
 Вьюгин, Олег Вячеславович (род. 1952) — российский банкир и государственный деятель.

 Женская форма
 Вьюгина, Лилия Васильевна (род. 1966) — российский режиссёр, сценарист и продюсер, документальных фильмов.